Condado de Westmoreland (Pensilvânia)
Condado de Westmoreland (Virgínia)

Desambiguações de topônimos